est la formule brute de plusieurs isomères.

 1,3,3,3-tétrafluoropropène ou HFO-1234ze, numéro CAS 
 2,3,3,3-tétrafluoropropène ou HFO-1234yf, numéro CAS